Калмикова — жіноча форма прізвища Калмиков. Станом на березень 2023 року в Україні зареєстровано 2770 носіїв; найбільше — на Слобожанщині.

 Калмикова Дар'я Костянтинівна (нар 1983) — російська актриса театру і кіно.
 Калмикова Лариса Олександрівна (* 1952) — доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, заслужений працівник освіти України
 Калмикова Марія Львівна (* 1978) — російська професійна баскетболістка, виступала на позиції центрової.
 Калмикова Олександра Михайлівна (1850—1926) — громадська діячка та феміністка.
 Калмикова Ольга Миколаївна (1913—1961) — українська тенісистка, багаторазова чемпіонка СРСР, тренер юнацької збірної УРСР, чемпіонка СРСР в змішаному розряді.
 Калмикова Раїса Іванівна (* 1951) — майстер художнього ткацтва, член Спілки майстрів народних мистецтв України.
 Калмикова Тамара Іванівна (1924—1989) — радянський вчений в області виноградарства. Кандидат біологічних наук, професор.

Примітки 

жіночі форми прізвищ
Російські прізвища